Neumann József (1875–1964) óbudai főrabbi
 Neumann József (?–?) magyar filmproducer
 Neumann József (1908–1969) erdélyi magyar újságíró, közíró, szociáldemokrata politikus